Суперкубок Австрії з футболу 1994 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 1994 року між чемпіоном Австрії клубом Аустрія (Зальцбург) та володарем кубка Австрії клубом Аустрія (Відень).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1994
Австрія
1994 в австрійському спорті